La archiduquesa Leonor de Austria-Teschen (28 de noviembre de 1886 - 26 de mayo de 1974) era la hija mayor del archiduque Carlos Esteban de Austria siendo por lo tanto prima hermana del rey Alfonso XIII de España. Era miembro de la rama Teschen de la Casa de Habsburgo-Lorena y miembro de la familia imperial austriaca por nacimiento. Debido a su matrimonio morganático con Alfonso de Kloss, tuvo que renunciar a sus títulos. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus hijos sirvieron en el ejército alemán.

Primeros años 

Leonor era la hija mayor del archiduque Carlos Esteban de Austria-Teschen y su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Toscana. Ambos padres estaban estrechamente relacionados con el emperador Francisco José. Su padre, era el nieto del archiduque Carlos de Austria-Teschen que había dirigido el ejército austríaco contra Napoleón Bonaparte, además de hermano de la reina María Cristina de España. Su madre, era nieta del último Gran Duque reinante de la Toscana, Leopoldo II. Por parte materna, era nieta del rey Fernando II de las Dos Sicilias, además de descendiente por ambas vías del rey Carlos III de España.

La archiduquesa nació en Pula, en lo que actualmente es Croacia, donde su padre estaba destinado como oficial naval. Fue educada por tutores privados, con énfasis en idiomas. Aprendió alemán, italiano, inglés, francés y desde 1895 polaco. Su padre siguió una carrera en la Armada Austriaca y Leonor pasó sus años de formación principalmente en Istria en el entonces puerto austriaco de Pula en el Adriático. Su padre era muy rico y la familia tenía una villa de verano en la isla de Lošinj, un palacio en Viena y mantenían un lujoso yate para cruceros de verano. En 1895 su padre heredó de su tío el archiduque Alberto de Austria-Teschen, vastas propiedades en Galicia. Desde 1907, la residencia principal de la familia estuvo en el castillo de Zywiec, en el oeste de Galicia, hoy Polonia, pero aún pasaban los inviernos en Istria.

Su padre estaba muy identificado con el pueblo polaco y quiso formar la llamada rama polaca de la familia imperial, es por ello que a diferencia de Leonor, sus demás hermanas se casaron con miembros de la nobleza polaca, además de poner énfasis en integrarse en la localidad.

Matrimonio y descendencia 
A los quince años, Leonor se enamoró de Alfonso de Kloss de veintiuno, un marinero que trabajaba como capitán del yate de su padre. Su relación creció durante los cruceros por el Mediterráneo de la familia, aunque pasarían varios antes de revelarselo a su familia. El archiduque Carlos Esteban deseaba casar a su hija mayor con un aristócrata polaco, pero se sintió conmovido por el amor verdadero, el cariño y la persistencia de la pareja. Se puso en contacto con el emperador y le pidió que autorizara la unión. El emperador Francisco José era inflexible en asuntos familiares, pero era un buen amigo del archiduque y dio su permiso.

La boda, que fue una ceremonia modesta, tuvo lugar el 9 de enero de 1913 en el Castillo de Żywiec, dos días antes de la boda de su hermana, la archiduquesa Matilde de Austria. Posiblemente debido a un pedido del emperador, Leonor renunció a sus títulos tras su matrimonio y se convirtió simplemente en la señora de Kloss. La pareja se instaló en Istria y tuvieron ocho hijos:

 Alberto de Kloss (1913-1963); se casó con Erika Kaiser. Tuvieron un hijo y dos hijas.
 Carlos de Kloss (1915-1939), murió joven y sin descendencia.
 Rainero de Kloss (1916-1991); se casó con Cornelia Schoute y tuvo un hijo y una hija.
 Ernesto de Kloss (1919-2017); se casó con Ritxa Harting y tuvo tres hijos y una hija.
 Alfonso de Kloss (1920-2002); se casó con Teresa con Coreth zu Coredo y tuvo tres hijos.
 Federico de Kloss (1922-1943), murió joven y sin descendencia.
 María Teresa de Kloss (1925–?); se casó con Walter Kaiser y tuvo cuatro hijos y una hija.
 Esteban de Kloss (1933–?); se casó con Ingrid Morocutti y tuvo tres hijos y tres hijas.

Vida posterior 
Alfonso trabajó como capitán de corbeta en la marina imperial y sirvió con distinción durante la Primera Guerra Mundial. La pareja se quedaron en Austria después de la caída de la monarquía y vivieron en Baden, cerca de Viena, en una gran villa que Leonor había heredado de su tío, el archiduque Raniero de Austria. Uno de sus hijos, Alfonso, fue agregado militar en la Embajada de Austria en Washington. Su esposo murió en 1953, Leonor le sobrevivió 21 años y murió en 1974 a la edad de 87 años, siendo además de la mayor, la última de sus hermanos en morir. La mayoría de sus muchos descendientes todavía viven en Austria.